Студии МХТ и МХАТ — театральные студии при Московском Художественном театре (MXT, МХАТ), образованные на базах актёрский лабораторий или учебных курсов.

Студии

См. также 
 Школа-студия МХАТ — современный театральный вуз

Литература

Источники 

Московский Художественный театр